Holzschuher (auch Holzschucher) steht für:
 Holzschuher von Harrlach, eine Nürnberger Patrizierfamilie

Holzschuher ist der Familienname folgender Personen:
 Berthold Holzschuher (1511–1582), deutscher Finanzpolitiker und Techniker
 Christoph Siegmund von Holzschuher (1729–1779), deutscher Patrizier, Waagamtmann und Historiker
 Hanns Holzschuher (1874–1912), deutscher Schriftsteller
 Heinrich Holzschuher (1798–1847), deutscher Sozialarbeiter und Kirchenlieddichter
 Hieronymus Holzschuher (1469–1529), Kaufmann, porträtiert von Albrecht Dürer
 Kurt Holzschuher (1873–1945), deutscher Fabrikant und Politiker (DVP)
 Ralf Holzschuher (* 1963), deutscher Politiker (SPD), Landtagsabgeordneter in Brandenburg
 Rudolf Sigmund von Holzschuher (1777–1861), deutscher Jurist, Verteidiger von Johann Philipp Palm
 Wilhelm Freiherr von Holzschuher (1893–1965), deutscher Gutsbesitzer und nationalsozialistischer Regierungspräsident

Siehe auch:
 Holzschuh (Begriffsklärung)